Audibert ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Audibert (1880–1983), französischer Maler
 Pierre Marie d'Audibert Caille du Bourguet, s. Pierre du Bourguet
 Thomas Albin Joseph d'Audibert, auch Thomas d'Audibert de Ramatuelle (1750–1794), französischer Botaniker
 Urbain Audibert (1789–1846), französischer Gärtner und Florist